Massachusetts Institute of Technology
 Muzeum Instytutu Tarnogórskiego
 Millî İstihbarat Teşkilatı – tureckie służby wywiadowcze
 Madras Institute of Technology (Indie)
 Maharaja Institute of Technology (Indie)
 Maharashtra Institute of Technology (Indie)
 Manipal Institute of Technology (Indie)
 Manukau Institute of Technology (Nowa Zelandia)
 Mapúa Institute of Technology (Filipiny)
 Marathwada Institute of Technology (Indie)
 Melbourne Institute of Technology (Australia)
 Milwaukee Institute of Technology (1951–1968, obecnie w składzie Milwaukee Area Technical College)

Zobacz też 
 licencja MIT
 (4523) MIT – planetoida